Åsa Eriksson kan syfta på:

 Åsa Eriksson (politiker)
 Åsa Mogensen, tidigare Eriksson